Richardot ist der Familienname folgender Personen:

 François Richardot (1507–1574), von 1561 bis 1574 Bischof von Arras 
 Henri Richardot (1845–1927), französischer Jurist und Schriftsteller